Everlast se poate referi la:
 Everlast, cântăreț american de hip-hop
 Everlast, fabricant de echipament sportiv pentru box